SSS má více významů:

 Kongregace Nejsvětější svátosti (Societas Sanctissimi Sacramenti, SSS) – katolická kongregace založená roku 1856 v Paříži
 Sigma Sigma Sigma – americká sororita (ženský spolek) čítající přes 100 000 členek
 Simplified Spelling Society – britská organizace usilující o reformu anglického pravopisu (založena 1908)
 Słownik staroźytności słowiańskich

Podobné zkratky 
 SS
 SSSR – Sovětský svaz